Селифонтов:

 Селифонтов, Воин (? — после 1659) — первый Харьковский воевода, основатель Харьковской крепости и первый из доподлинно известных исторических лиц, причастных к основанию города Харькова.
 Селифонтов, Иван Осипович (1743—1822) — сенатор и тайный советник Российской империи, Тобольский вице-губернатор, Рязанский губернатор, генерал-губернатор Иркутской, Тобольской и Томской губерний.
 Селифонтов, Николай Николаевич (1836—1900)— российский государственный деятель.

См. также 
 Селифонтовы — дворянский род.